Jessica Pegula a fost campioana en-titre din 2019, când a avut loc ultima dată proba feminină, dar a pierdut în runda a doua în fața Dariei Saville.

Liudmila Samsonova a învins-o în finală pe Kaia Kanepi cu scorul de 4–6, 6–3, 6–3 câștigând titlul la simplu feminin la Washington Open 2022.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky loser

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe
Main Draw
Qualifying Draw

2022
WTA Tour 2022